Caimbés — povo indígena do estado da Bahia
Caimbé — arbusto ou árvore de até 15 metros
Caimbé ou Cajueiro-bravo-do-campo

Desambiguação